Plusieurs églises sont ou ont été dédiées à saint Wilfrid, évêque northumbrien de la fin du  mort en 709 ou 710.

Royaume-Uni

Églises actuelles

Anciennes églises

Canada 

SaintWilfrid
Wilfrid
~